

Informatica 
Gollum – applicazione web per accedere e navigare su Wikipedia
Gollum Wiki – software wiki, utilizzante Git per l'archiviazione, compilato in Ruby

Personaggi immaginari 
Gollum – personaggio immaginario di Arda

Zoologia 
Gollum – genere di squali Carcharhiniformes della famiglia Pseudotriakidae

Altro 
Gollum. How we made movie magic – libro di memorie di Andy Serkis del 2003
DJ Gollum, all'anagrafe Lars Böge – DJ e producer tedesco